Slovo arara či Arara může označovat: 

 arara (papoušek) – české rodové jméno papoušků rodu Rhynchopsitta
 arara zelený (Rhynchopsitta pachyrhyncha)
 arara hnědočelý (Rhynchopsitta terrisi)
 Arara (město) – město v Brazílii

Podobné názvy 
 Ar'ara – místní rada (malé město) v severním Izraeli
 Ar'ara ba-Negev – místní rada (malé město) v jižním Izraeli